Цонев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Цонев, Кирил (1896—1961), болгарский живописец, выдающийся мастер портрета, искусствовед, реставратор древней стенописи, Народный художник Болгарии.
 Цонев, Коста (1929—2012) — болгарский киноактёр и политик, Народный артист Болгарии, депутат Народного собрания нескольких созывов.

 Иларион (Цонев) (в миру Димитр Драганов Цонев, 1913—2009) — митрополит Болгарской православной церкви. 
 Симеон (Цонев) (в миру Димитрий Попантонов Цонев; 1900—1971) — епископ Болгарской Православной Церкви.

Болгарское отчество 
 Николаев, Данаил Цонев (1852—1942) — болгарский военный деятель, генерал пехоты. 
 Луков, Иван Цонев (1871—1926) — болгарский военачальник, генерал-лейтенант.